Намана́ — река в Якутии, левый приток Лены. Длина реки — 422 км. Площадь водосборного бассейна — 16 500 км². Является 17-м по длине притоком Лены.

Гидрография 
Берёт начало при слиянии рек Оргий и Усттах на высоте 252 м нум. В верховьях русло реки широкопойменное, меандрирующее. Протекает по Приленскому плато. В низовьях река извилиста. Впадает в Лену слева на её 2044-м км от устья на высоте около 121 м нум. Таким образом общее падение реки составляет 131 метр.

Гидрология 
Питание в основном снеговое. Средний расход воды — 30 м³/с (35 км от устья).

Река замерзает в конце октября. К марту толщина льда достигает максимума — 1,2 м; местами образуются наледи. Вскрытие в начале мая.

Средняя мутность воды 25-50 г/м³. В межень вода относится к хлоридному классу и натриевой группе (минерализация более 400 мг/л); во время максимального стока — к гидрокарбонатному классу и кальциевой группе.

По данным государственного водного реестра России относится к Ленскому бассейновому округу.

Код водного объекта — 18030500112117200027777.

Хозяйственное значение 
В устье реки находится село Балаганнах.

В бассейне Наманы ведётся промышленная добыча поваренной соли.

Притоки 
Объекты перечислены по порядку от устья к истоку.

 18 км: Дуогу
 28 км: Илин-Салаа
 42 км: Усун-Юрэх
 49 км: Таала-Юрюйэ
 70 км: Кёгён
 80 км: Ходуса-Юрэх
 83 км: Сиэгэннээх
 84 км: Булгунньах
 88 км: Ньамахтаах
 94 км: Асанча
 99 км: Дьэлимдэ
 99 км: Хаастаах-Юрэх
 114 км: Юлэгир
 146 км: Хайыргас
 161 км: Мухта
 177 км: Кюёллээх
 190 км: Сылгылыыр
 202 км: Сарсан
 207 км: Куччугуй-Ньыгыдьах
 210 км: Улахан-Ньыгыдьах
 222 км: Чэнкээйилээх
 231 км: Кэйиктэ
 236 км: Одой
 238 км: Хоптолоох
 260 км: Ходуса-Юрэх
 265 км: Бэс-Лабыкта
 267 км: Кысыннгы-Балаган
 274 км: Хатынг-Юрэх
 290 км: Титирик-Лабыкта
 291 км: Дьэбэрэлээх
 299 км: Улахан-Арбай
 318 км: Ючюгэй-Юрэх
 331 км: Ханхар-Юрэх
 337 км: Курунг-Юрэх
 339 км: Куччугуй-Арбай
 353 км: Тыы-Тарпыт
 357 км: Бэс-Юрэх
 364 км: Малы
 376 км: река Ёксёндё
 398 км: Кэдэпчик
 417 км: Булгунньах
 422 км: Оргуй
 422 км: Усттаах

Расход воды 
Среднемноголетний расход воды 28,6 м³/с (объём стока 0,903 км³/год).

Примечания 

Притоки Лены
Реки Якутии
Реки Верхневилюйского улуса
Реки Олёкминского района
Реки Сунтарского улуса